Усадьба Куликовских в Харьковской области
 Усадьба Юсуповых в Белгородской области